Szachcior Soligorsk () – białoruski klub piłkarski z siedzibą w Soligorsku grający w ekstraklasie białoruskiej.

Historia 
Klub został założony w 1961 roku.

W czerwcu 2008 zmierzył się z polskim klubem Cracovią w rozgrywkach Pucharu Intertoto. W pierwszym meczu wygrał w Krakowie 2:1, a w rewanżowym spotkaniu zwyciężył 3:0 i awansował do następnej rundy.

Osiągnięcia 
 Mistrz Białorusi (4x): 2005, 2020, 2021, 2022
 Wicemistrz Białorusi (6x): 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018
 Trzecie miejsce (7x): 2002, 2004, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017

 Zdobywca Pucharu Białorusi (3x): 2003/2004, 2013/2014, 2018/2019
 Finalista Pucharu Białorusi (5x): 2006, 2008, 2009, 2015, 2017

 Finalista Superpucharu Białorusi (2x): 2015, 2016

Obecny skład 
 Stan na 23 grudnia 2020.

Europejskie puchary

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa klubu 
 
 
 Szachcior Soligorsk na Football-Lineups.com 

 
Białoruskie kluby piłkarskie
Sport w Soligorsku